Collectivum (verzamelnaam), een taalkundig begrip
Collectief (samenwerkingsverband), een groep samenwerkende personen.
Collectiviteit, een sociologisch begrip
Het Collectief, een kamermuziekensemble

Zie ook 
 Collectivisme
 Collectief bewustzijn
 Collectief geheugen
 Collectief onbewuste
 Collectief vervoer (openbaar vervoer)
 Collectieve arbeidsovereenkomst
 Dichterscollectief
 Kunstcollectief
 Schrijverscollectief